Ми́лан Ба́дель (; род. 25 февраля 1989, Загреб, СФРЮ) — хорватский футболист, полузащитник итальянского клуба «Дженоа» и сборной Хорватии.

Карьера

Клубная 
В возрасте 17 лет подписал контракт с командой «Динамо» из города Загреба. В 2011 году появилась информация о его возможном переходе в один из московских клубов. 31 августа 2012 года, в последний день трансферного окна, Бадель перешёл в клуб немецкой Бундеслиги «Гамбург». Сумма трансфера составила 4,5 млн евро. В августе 2014 года перешёл в «Фиорентину». Детали сделки оглашены не были. По данным Transfermarkt сумма трансфера составила 4,0 млн евро. 1 августа 2018 года полузащитник перешёл в «Лацио». 17 февраля 2019 года в матче против «Дженоа» Бадель отличился первым голом за новый клуб.

5 августа 2019 года Милан Бадель снова вернулся в «Фиорентину», уже на правах аренды, подписав с клубом контракт до 30 июня 2020 года.

В сборной 
Играл за все юниорские сборные Хорватии, начиная с возраста до 16 лет. Провёл за молодёжную сборную Хорватии 16 матчей. С 2010 года стал призываться во взрослую сборную своей страны, но зачастую оставался на скамейке запасных. Официальным дебютом за сборную стал отборочный матч чемпионата Европы 2012 года против Мальты, в котором Милан открыл счёт своим голам в играх за взрослую сборную.

Был в заявке сборной Хорватии на чемпионате Европы 2012 года, но ни разу не выходил на поле. Также был включён в заявку сборной Хорватии на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, но не сыграл ни одного матча. На чемпионате Европы 2016 года во Франции Бадель отыграл без замен все 4 матча сборной Хорватии, в игре против сборной Чехии получил жёлтую карточку.

На чемпионате мира по футболу 2018 года в России сыграл в матчах против сборных Исландии, Дании и Англии (в двух последних вышел на замену) и отметился забитым мячом в ворота исландцев.

Достижения 
 «Динамо» (Загреб)
 Чемпион Хорватии (4): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Хорватии (3): 2008/09, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 2010

 «Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 2018/19

 Личные
 Орден Князя Бранимира: 2018

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Дженоа»